Marček steht für:

 Marček (Svederník), eine ehemalige Ortschaft in der Slowakei, heute zu Svederník gehörend

Marček ist der Familienname folgender Personen:

 Miroslav Marček (Leichtathlet) (* 1995), slowakischer Sprinter